Higonet ist der Familienname folgender Personen: 

 Joseph Higonet (1771–1806), französischer Colonel
 Philippe Higonet (1782–1859), französischer Colonel